Kampung Dalam (Senapelan), een plaats in Indonesië
Kampung Dalam (Hamparan Rawang), een plaats in Indonesië
Kampung Dalam (Kabanjahe), een plaats in Indonesië
Kampung Dalam (Lubuk Tarok), een plaats in Indonesië
Kampung Dalam (Siak), een plaats in Indonesië
Kampung Dalam (Bilah Hulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing